Osoby o tym nazwisku:
 Domingo de Iriarte y Nieves Ravelo – hiszpański dyplomata i radca stanu
 Jerson Ravelo – amerykański bokser, olimpijczyk
Inne:
 Ravelo (przedsiębiorstwo)